«Невеста» — название фильмов:
 «Невеста» (1944) — производство СССР, Арменфильм.
 «Невеста» (1956) — производство СССР («Ленфильм»).
 «Невеста» (1974) — производство Индии.
 «Невеста» (1980) — производство ГДР.
 «Невеста» (1985) — производство Великобритании, оригинальное название «The Bride».
 «Невеста» (2006) — производство России.
 «Невеста» (2017) — фильм ужасов, производство России. См. также 
 Невеста Анд
 Невеста Бугеди
 Невеста была в чёрном
 Невеста в чёрном
 Невеста гориллы
 Невеста декабря
 Невеста и предрассудки
 Невеста любой ценой
 Невеста монстра
 Невеста насилия
 Невеста по фотографии (фильм)
 Невеста с севера
 Невеста с того света
 Невеста слишком хороша
 Невеста студента Певцова
 Невеста Франкенштейна (фильм)
 Невеста Чаки
 Невесты Дракулы
 Невесты приходят
 Невесты Фу Манчу